Santa Maria est le nom de plusieurs volcans:
 Santa María (volcan d'Argentine)
 Santa María (volcan du Guatemala)